Plusieurs pays disposent d’un code régissant les élections et précisant comment les opérations de vote doivent se dérouler, que ce soit pour l’annonce ou pour l'affichage lié aux élections. 

Il comporte aussi la manière dont de bureau de vote doit être géré (personnes présentes par exemple) ainsi que la manière dont les votants expriment leur vote (isoloir, papier d'identité, etc) :
 Code électoral français ;
 Code électoral belge ;
 Code électoral de Guinée ;
 Code électoral marocain de 1997.

Droit électoral
Code juridique